GRIB (GRIdded Binary) — математический формат сжатых данных, обычно используемый в метеорологии для хранения исторических и прогнозируемых данных о погоде. Он был стандартизирован комиссией по основным системам Всемирной метеорологической организации, известен под номером GRIB FM 92-IX и описан в 306 номере руководства ВМО по кодам. В настоящее время существуют три версии GRIB. Версия 0 ограниченно используется в таких проектах, как TOGA, и больше практически не используется. Первая редакция (текущая подверсия — 2) используется во всем мире большинством метеорологических центров для вывода численного прогноза погоды. Новое поколение было введено и известно как вторая редакция GRIB, данные медленно переводятся в этот формат.

GRIB заменил ADF (аэронавигационный формат данных).

Расшифровка секций GRIB1

Секция 1 PDS 
Секция содержит метаданные: код центра, тип элемента, время, тип сетки.

Секция 2 GDS (Сетка) 
Секция предназначена для описания сетки данных.
17 байт — флаг, описывающий разрешение.

Ссылки 
 www.nco.ncep.noaa.gov
 www.ecmwf.int GRIB API
 Первая редакция
 Вторая редакция

Метеорология